

Geografia

Humana 
 Karàkol (Kirguizistan) (antiga Prjevalsk), ciutat del Kirguizistan, capital de la província d'Issik Kel (Karakol)
 Karàkol (Altai), localitat de la república de l'Altai, a Rússia
 Karakol (Altai), localitat de la república de l'Altai, a Rússia
 Karaköl (Jalal-Abad), ciutat de la província de Jalal-Abad al Kirguizistan
 Karakol, nom antic de la regió de l'Ili habitada pels karluks

Física 
 Kara Kol, llac de la part oriental del Kirguizistan
 Kara-Köl llac a la part occidental del riu Zarafshan a l'Uzbekistan entre Bukharà i Charjuy, a la conca anomenada Samdjan.
 Karakol, riu del Kirguizistan, unit a l'Uchkosha forma el riu Talas; alimenta l'Issik Kul
 Karakul és un llac del Tadjikistan.

Altres 
 Karakul, una raça d'ovelles de l'Àsia Central.

Vegeu també 
 Caracol Televisión